Pryeria är ett släkte av fjärilar. Pryeria ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bastardsvärmare
Pryeria